Dimayor son unas siglas que pueden referirse a:

 La División Mayor del Fútbol Colombiano.
 La División Mayor del Básquetbol de Chile fue reemplazada por la Liga Nacional de Básquetbol de Chile.

DIMAYOR